VMQ steht für:
 Virtual Machine Queue
 Vinyl-Methyl-Silikon

vmq steht für:
 Soyaltepec-Mixtekisch (ISO-639-3-Code), Mixtekische Sprach-Varietät in Oaxaca

Abkürzung